Filmfare Award за лучшую мужскую роль или  (, ) — номинация старейшей и наиболее престижной кинопремии Болливуда (индустрии фильмов на хинди и хиндустани) Filmfare Awards, сравниваемой по значимости с «Оскаром», предназначенная для награждения актёров за выдающееся исполнение ведущей мужской роли в хиндиязычном кинофильме предыдущего года выхода. Одна из номинаций «Большой пятёрки», присуждающихся с самой первой церемонии награждения премией в 1954 году, за киноработы, вышедшие в прокат до конца 1953 года (наряду с номинациями за лучший фильм, лучшую режиссёрскую работу, лучшую женскую роль и лучшую музыку для песни к фильму).

Первым обладателем премии Filmfare за лучшую ведущую мужскую роль в 1954 году стал, в безальтернативном порядке, «король трагедии» индийского кино Дилип Кумар за исполнение роли Шанкара в фильме 1952 года  режиссёра .

Последним на настоящий момент, в начале 2021 года, премии за лучшую ведущую мужскую роль был посмертно удостоен Ирфан Хан, исполнивший главную роль в фильме Хоми Ададжания  (2020).

Номинанты и обладатели премии 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях номинации, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актёров и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация. Номинанты и соответствующие им фильмы и роли каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии  другим авторитетным индийским источникам. Лауреаты выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями.

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Статистика и рекорды премии

Многократные лауреаты 

Рекордсменами номинации, завоевавшими по 8 побед, являются два актёра — «король трагедии» индийского кино Дилип Кумар (награды 1954, 1956—1958, 1961, 1965, 1968 и 1983 годов) и «король Болливуда» Шахрух Хан (награды 1994, 1996, 1998, 1999, 2003, 2005, 2008 и 2011 годов).

Другие неоднократные обладатели премии:

Многократные номинанты 
Рекорд количества номинаций за лучшую ведущую мужскую роль принадлежит Амитабху Баччану, номинированному на премию 33 раза, в том числе в четыре года (1978, 1980, 1982 и 2006) двумя параллельными номинациями и два года (1979 и 1983) с тремя параллельными номинациями. В сочетании с номинациями на лучшую мужскую роль второго плана, Амитабх Баччан является самым номинируемым актёром (всего 42 номинации).

Рекорд наибольшего срока последовательных (год за годом) номинаций принадлежит Аамиру Хану — с 1989 по 1997 годы.

Своего рода антирекорд максимального количества номинаций на лучшую ведущую мужскую роль без единой победы принадлежит актёру Салману Хану (10 номинаций).

В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены выигравшие номинации.

Родственные связи некоторых лауреатов и номинантов премии 
Как известно, многие известные индийские актёры вообще и болливудские в частности являются представителями больших кинематографических кланов, насчитывающих 3-4 поколения деятелей театра и кино. Можно выделить несколько «представительств» этих кланов и среди актёров, получивших статуэтку премии за лучшее исполнение ведущей роли:
 Известный клан Капуров отметился среди лауреатов премии сразу четырьмя своими представителями. В разные годы премию получали Радж Капур (1960, 1962), его брат Шамми (1969), сын Риши (1973) и внук Ранбир (2012, 2013, 2019). Лауреатами премии за лучшую женскую роль также являются две внучки Раджа — Каришма и Карина.
 На премию номинировался не только основатель семьи  — Амитабх (1978, 1979, 1992, 2006 и 2010), но и его сын Абхишек. Последний, в отличие от отца, награду ни разу не получил. Жены обоих Джайя Бхадури и Айшвария Рай являются обладательницами премии за лучшую женскую роль.
 Семья Деол представлена на пермию тремя своими членами: Дхармендрой и его сыновьями Санни и Бобби. Из них только Санни получил премию в 1991 году. Вторая жена Дхарменды — Хема Малини получила премию в соответствующей категории для женщин.
 Лауреатами являются также отец и сын — Сунил (1964 и 1966) и Санджай Датт (2000). К этой же семье принадлежит обладательница премии за лучшую женскую роль Наргис.
 Шестикратный номинант Акшай Кумар является зятем трехкратного победителя Раджеша Кханны (1971, 1972 и 1975). Жена последнего Димпл Кападия также является обладательницей премии в соответствующей категории для женщин.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт и база данных премии на сервере издательского дома The Times of India (c 1954 по 2006 год, за работы 1953—2005 годов)
 
 Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database

Литература 
 
 
 
 
 

Награды, появившиеся в 1954 году
М
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам